Platten (bij Wittlich), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Blatno (Duits: Platten), een Tsjechische gemeente
Platten (boek), vóór- en achterzijde ofwel voor- en achterplat van een boekband